Příjmení Sousedík nosí více významných osobností:

 Josef Sousedík (1894–1944) – český podnikatel, odbojář a vynálezce v oboru elektrických strojů
 Josef Sousedík (fotbalista) (1925–???) – český fotbalový útočník
 Stanislav Sousedík (* 1931) – český katolický filosof

Související články 
 Soused